Марторель (, ) — муниципалитет  в Испании, в автономном сообществе Каталония, входит в провинцию Барселона. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Льобрегат. Занимает площадь 12,84 км². Население — 26815 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Покровителем города считается святая Мария.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Informació de l'Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны